СМ-лига 2010—2011 — 36-й сезон СМ-лиги и 80-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб ХИФК.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

ХПК — Ильвес

Кярпят — Эспоо Блюз

Четвертьфинал

ЮИП — Ильвес

Эссят — Эспоо Блюз

ХИФК — Йокерит

Лукко — КалПа

Полуфинал

ЮИП — Эспоо Блюз

ХИФК — Лукко

Финал за 3 место

Финал

ХИФК — Эспоо Блюз

Итоговая таблица

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2010 год в хоккее
2011 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии